Deportivo Tintaya puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:
Club Deportivo Tintaya de 
Club Esportivo Tintaya Marquiri de